10-секундный барьер — термин, который используется в лёгкой атлетике, показывающий физическое и психологическое состояние людей, преодолевающих 100-метровый спринт менее чем за 10 секунд. Данное достижение вначале расценивалось как признак великого спринтера, однако потеряло свою значимость в конце 1990-х по мере возрастания числа бегунов, преодолевавших данную отметку.

По состоянию на 3 июля 2022 года — 169 человек смогли преодолеть 10-секундный барьер.

История 
Первые преодоления барьера были зарегистрированы с использованием механического секундомера. Сейчас Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) заявляет, что преодоление 10-секундного барьера является установленным при использовании только полностью автоматических секундомеров, скорости ветра ниже 2,0 м/с и без использования допинга.

Согласно этим правилам, барьер первый раз был официально преодолён 14 октября 1968 года американским легкоатлетом Джимом Хайнсом. Он преодолел 100 метров за 9,95 секунд на Олимпийских играх 1968 года, установив тем самым новый мировой рекорд.

Почти 9 лет прошли, прежде чем барьер был преодолён ещё раз. 11 августа 1977 года Леонард Сильвио преодолел 100-метровку за 9,98 секунд. Оба этих рекорда были зарегистрированы на большой высоте над уровнем моря, где сопротивление воздуха ниже, что помогает спортсменам. Карл Льюис с результатом 9,97 секунд 14 мая 1983 года стал первым спринтером, преодолевшим 10-секундный барьер на низкой высоте. Однако побить мировой рекорд Джима Хайнса удалось лишь через 15 лет — 3 июля 1983 года Кэлвин Смит пробежал 100 метров за 9,93 секунд, поставив тем самым новый мировой рекорд и стал первым человеком, преодолевшим барьер дважды, повторив свой подвиг в августе того же года.

Спринтеры преодолевшие 10-секундный барьер

Примечания

См. также 
 20-секундный барьер

Терминология лёгкой атлетики
Бег на 100 метров